Les vestiges du Pont Perrin de Déols Châteauroux sont des vestiges d'un pont datant du Moyen Âge situé dans la ville de Châteauroux dans l'Indre.

Le pont est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du .

Situation 
Le pont est situé sur les communes de Châteauroux et de Déols.

Histoire

Description

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Liste des monuments historiques de l'Indre
Liste de ponts de l'Indre

Liens externes 

Monument historique à Châteauroux
Perrin
Perrin
Monument historique inscrit en 2011